R49 (London Underground)
 R49 (Zuid-Afrika), een weg in Zuid-Afrika
 R 49: Kan kanker veroorzaken bij inademing, een waarschuwingszin 
 R49 (Tsjechië), een weg in Tsjechië
 HMS Hercules (R49), een vliegdekschip van de Indiase marine